Magyar [maďár] (maďarský) může znamenat:

příjmení
 František Magyar (* 1928), slovenský a československý politik maďarské národnosti
 László Magyar (1818–1864), maďarský cestovatel a zeměpisec
 Tibor Magyar (1935–1997), slovenský fotbalový brankář

jiné významy
 Seznam článků začínajících na „Magyar“